I5 puede referirse a:
 Interestatal 5, la autopista interestatal más occidental de la red de los Estados Unidos.
 Polikarpov I-5, un caza de la Unión Soviética de 1933.
 I5 OS, un sistema operativo usado en las minicomputadoras iSeries de IBM.